Der Begriff Eisenbromid wird für verschiedene chemische Verbindungen (Salze) zwischen Eisen und Brom verwendet. 

Bekannt sind:
Eisen(II)-bromid FeBr2
Eisen(III)-bromid FeBr3, meist ist diese Verbindung gemeint
Eisen-(II,III)-bromid Fe3Br8